Ел Нопо има више значења:

 Ел Нопо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопо (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику